Kings Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Lunenburg

Zobacz też 
 Naval Submarine Base Kings Bay